Лео́нтьєв () — російське прізвище, утворене від імені Леонтій. Жіноча форма — Леонтьєва.

 Леонтьєв Авангард Миколайович (* 1947) — російський актор, Народний артист Росії.
 Леонтьєв Валерій Якович (* 1949) — радянський та російський співак, актор.
 Леонтьєв Василь Васильович (* 1905 — † 1999) — російсько-американський економіст, нобелівський лауреат (1973)
 Леонтьєв Дмитро Васильович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Леонтьєв Костянтин Миколайович (1831—1891) — російський лікар, дипломат; мислитель релігійно — консервативного спрямування; філософ, письменник, літературний критик, соціолог.
 Леонтьєв Михайло Володимирович (* 1958) — російський журналіст.
 Леонтьєв Олег Костянтинович (1920—1988) — радянський учений-геоморфолог, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоморфології географічного факультету Московського державного університету, заслужений діяч науки РРФСР.
 Леонтьєв Олег Юрійович (* 1970) — білоруський хокеїст, головний тренер «Кристал» (Саратов).
 Леонтьєв Олексій Миколайович (* 1903 — † 1979) — російський радянський психолог, академік.
 Леонтьєв Олексій Миколайович (сценарист) (1927, Москва, СРСР — 2007, Москва, Росія) — радянський і російський сценарист.
Російські прізвища